Il Collio Goriziano Merlot riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino non molto intenso
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot